Pongs ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Pongs (* 1968), deutscher Autor und Selbstverleger
 Hermann Pongs (1889–1979), deutscher Literarhistoriker
 Paul Pongs (* 1990), deutscher Hockeyspieler
 Walter Pongs (1911–?), deutscher KZ-Arzt

Pongs ist der Name folgender Orte

 Pongs (Mönchengladbach), Stadtteil von Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen